Kienburg heißen folgende geographischen Objekte:

 Kienburg (Gemeinde Matrei in Osttirol), Ortschaft von Matrei in Osttirol, Tirol
 Burg Kienburg, Ruine in Osttirol

Kienburg ist der Name folgender Personen:
 ein kärntnerisch-steirisch-salzburgisches Adelsgeschlecht, siehe Kuenburg – dort zu Namensträgern

Siehe auch:
 Kuenburg (Begriffsklärung)
 Kienberg
 Keansburg